4-й Чемпионат мира по хоккею с мячом был проведён с 21 по 27 февраля 1965 года. Впервые эти соревнования прошли в Советском Союзе. Медали были разыграны по традиционной формуле — четыре команды сыграли между собой в один круг. Чемпионом мира в четвёртый раз подряд стала сборная СССР. Главным сюрпризом стало выступление команды Норвегии, которая проиграла всего один матч и в первый раз в своей истории завоевала серебряные медали.

Матчи

Итоговая таблица

Ссылки 
 Результаты ЧМ по бенди 1965

Чемпионаты мира по хоккею с мячом
Хоккей с мячом
Чемпионаты мира в СССР
Февраль 1965 года
Международные соревнования по хоккею с мячом в СССР
1965 год в Москве